Саморядово — название населённых пунктов в России:

 Саморядово — село в Большесолдатском районе Курской области.
 Саморядово — деревня в Курском районе Курской области.
 Саморядово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Саморядово — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Саморядово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.